«Еле́на» — ряд художественных фильмов:
 «Елена» — фильм 2011 года российского режиссёра Андрея Звягинцева.
 «Елена» — фильм 2015 года финского режиссёра Антти Йокинена. См. также 
 «Елена в ящике» — фильм 1993 года американского режиссёра Дженнифер Линч
  — фильм 2009 года американского режиссёра 
  — фильм 1954 года финского режиссёра Сакари Юркка